De Lorentz-leerstoel is een buitengewoon hoogleraarschap van het Instituut-Lorentz aan de Universiteit Leiden. Sinds 1955 wordt een gerenommeerd natuurkundige door de faculteit theoretische fysica uitgenodigd om in Leiden gasthoogleraar te zijn. De lijst van Lorentz-hoogleraren omvat 15 Nobelprijswinnaars.

Universiteit Leiden